A brit nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság nyolcadik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 11 (1-11)
 Alain Prost: 53 (12-64)

Alain Prost 38. (R) győzelme, Ayrton Senna 35. (R) pole-pozíciója, Nigel Mansell 12. leggyorsabb köre.
 McLaren 76. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Brit Nagydij, 1989
Brit Formula–1 futamok